Кривичі — одне із східнослов'янських племен

Села:
 Кривичі — Львівська область, Львівський район
 Кривичі — Рівненська область, Рівненський район

Селище міського типу:
 Кривичі — Мінська область, Мядельський район
Залізниця:
 Кривичі — пасажирський залізничний зупинний пункт, Мінського відділення Білоруської залізниці